Vinke ist der Familienname folgender Personen:

 Henricus Egbertus Vinke (1794–1862), niederländischer reformierter Theologe
 Hermann Vinke (* 1940), deutscher Journalist
 Stefan Vinke (* 1966), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Vincke
 Finke